Pseudospirobolellus är ett släkte av mångfotingar. Pseudospirobolellus ingår i familjen Pseudospirobolellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Slitsdubbelfotingar
Pseudospirobolellus